Beharie ist der Name folgender Personen:
 Christian Beharie (* 1994), norwegischer Sänger, siehe Beharie (Sänger)
 Nicole Beharie (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin